

Зірікли — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Зірікли — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Зірікли — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Зірікли — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Зірікли — село, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Зірікликуль
 Зіріклитамак
 Сіріклі